Бакийково — деревня в Артинском городском округе Свердловской области. Входит в состав Усть-Манчажского сельского совета.

География 
Населённый пункт расположен на левом берегу реки Уфа в 27 км на северо-запад от посёлка городского типа Арти — административного центра района. Расстояние до Екатеринбурга — 152 километра.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Деревня разделена на пять улиц: Азенбаева, Мира, Молодёжная, Уфимская, Южная.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Артинского городского округа

Населённые пункты Артинского городского округа